Onze navires de la Royal Navy nt été nommés HMS Gloucester, d'après la ville de Gloucester, en Angleterre.

 , un vaisseau de ligne de 54 canons lancé en 1654, il s'échoue en 1682.
 , un vaisseau de ligne de quatrième rang de 60 canons lancé en 1695, affecté au service de port après 1706, démantelé en 1731.
 , un vaisseau de ligne de quatrième rang de 60 canons lancé en , capturé par les Français en octobre de la même année.
 , un vaisseau de ligne de quatrième rang de 50 canons en service de 1711 à 1724.
 , un vaisseau de ligne de quatrième rang de 50 canons, lancé en 1737, brûlé en 1742 pour éviter sa capture.
 , un vaisseau de ligne de quatrième rang de 50 canons, en service de 1745 à 1764.
 , un brick de 10 canons, lancé sur le lac Erié en 1807, capturé par les Américains en  et détruit par les Britanniques quelques semaines plus tard.
 , un vaisseau de ligne de troisième rang de 74 canons lancé en 1812 et vendu en 1884.
 , un croiseur léger de classe Town en service entre 1909 et 1921.
 , un croiseur de classe Town, lancé en 1937 et coulé au large de la Crète en 1941. Le site du naufrage est protégé par le Protection of Military Remains Act de 1986.
 Une frégate de  devait être nommée Gloucester, commandée aux chantiers navals de Portsmouth Dockyard en 1956 sa construction est annulée peu après.
 , un destroyer de Type 42 lancé en 1982, commissionné en , il est retiré du service la .

Nom de bateau de la Royal Navy